Un casse-noisette est un ustensile de cuisine servant à casser des noisettes (voir aussi casse-noix). Le terme peut aussi désigner :
 un casse-noisette, figurine traditionnelle en bois d'Allemagne ;
 Casse-Noisette et le Roi des souris, conte d'E. T. A. Hoffmann (1816), mettant en scène la figurine ;
 Casse-Noisette, ballet en deux actes de Tchaïkovski (1892), adapté du précédent ;
 Casse-noisette, une séquence du film d'animation américain Fantasia (1940) illustrant la musique du ballet précédent ;
 Casse-noisettes, un écureuil, personnage de dessin animé créé par Tex Avery en 1944 ;
 Casse-noisettes, série télévisée britannique (1985) ;
 Le Prince Casse-noisette, film d'animation canadien de Paul Schilbi (1990) ;
 Barbie Casse-noisette, film d'animation américain sorti directement en vidéo (2001) ;
 Casse-noisette en 3D, film en 3D britanno-hongrois réalisé par Andreï Kontchalovski et sorti en 2010.
 Casse-Noisette et le Roi des souris, exposition temporaire en 2014 du Musée Ghibli, réalisée par le Studio Ghibli et notamment Hayao Miyazaki
 Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, film  Disney à sortir en .

Voir aussi